Семёновский — фамилия и топоним:

Носители фамилии 
 Семёновский, Пётр (род. 1988) — польский байдарочник.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Семёновский — посёлок в Добрушском районе Гомельской области.

Россия 
 Семёновский — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Семёновский — посёлок в Эртильском районе Воронежской области.
 Семёновский — посёлок в Хвастовичском районе Калужской области.
 Семёновский — посёлок в Кемеровском районе Кемеровской области.
 Семёновский — посёлок в Касторенском районе Курской области.
 Семёновский — хутор в Фатежском районе Курской области.
 Семёновский — посёлок в Краснослободском районе Мордовии, упразднён в 2005 г.
 Семёновский — посёлок в 1915—1916 годах на месте современного города Мурманска Мурманской области.
 Семёновский — посёлок в Коченёвском районе Новосибирской области.
 Семёновский — посёлок в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Семёновский — посёлок в Черепановском районе Новосибирской области.
 Семёновский — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Семёновский — посёлок в Ржаксинском районе Тамбовской области.
 Семёновский — хутор в Щёкинском районе Тульской области.
 Семёновский — деревня в Глазовском районе Удмуртии.

Муниципальные образования 
 Городской округ Семёновский — городской округ в Нижегородской области.
 Семёновский (округ) — округ в составе Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

Разное 
 Семёновский полк
 Семёновский — ручей в России, протекает в Грязинском районе Липецкой области.
 Семёновский — бывший остров в составе Новосибирских островов.
 Семёновский мост
 Семёновский переулок
 Семёновский проезд

См. также 
 Семеновский
 Семёново
 Семён
 Семёнов
 Семёновка
 Семёновская
 Семёновское
 Семёновский район